Municipio de La Paz puede referirse a:

 Municipio de La Paz , uno de los municipios del estado mexicano de Baja California Sur.
 Municipio de La Paz , uno de los municipios del estado mexicano de México.
 Municipio de La Paz , uno de los municipios del departamento uruguayo de Canelones.
 Municipio de La Paz , uno de los municipios del departamento uruguayo de Colonia.